August Van Nooten, Belgisch politicus
 Bertha Hoola van Nooten, Nederlands onderwijzeres, illustratrice en botanica
 Emiel Van Nooten, Belgisch politicus